TLD steht für:
 Top-Level-Domain, die Endung von Internetadressen
 Tag Library Descriptor in der Programmiersprache Java
 ThermoLumineszenzDosimeter, ein Messgerät
 Trotzkistische Liga Deutschlands, eine politische Splittergruppe, Vorläufer der Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands
 TLD Group, französischer Hersteller von Fahrzeugen zur Abfertigung am Vorfeld (Flugplatz)

Abkürzung